Příjmení Currie nese více různých osobností:

 Alannah Currie (* 1957) – novozélandská zpěvačka a hudebnice
 Cherie Currie (* 1959) – americká zpěvačka a herečka
 Nancy Jane Currie (* 1958) – americká kosmonautka
 Philip J. Currie (* 1949) – kanadský paleontolog